Lara Arruabarrena e Caroline Garcia erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di prendere parte alla Fed Cup quest'anno.

Paula Cristina Gonçalves e Beatriz Haddad Maia hanno vinto il titolo, battendo Irina Falconi e Shelby Rogers in finale con il punteggio di 6–3, 3–6, [10–6].

Teste di serie 

  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (quarti di finale)
  Mandy Minella /  Ol'ga Savčuk (primo turno)

  Darija Jurak /  Tatjana Maria (quarti di finale)
  Elena Bogdan /  Nicole Melichar (quarti di finale)

Wildcard 

  María Paulina Pérez García /  Paula Pérez García (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colsanitas 2015
WTA Tour 2015